Бухнер — немецкая фамилия:
 Бухнер, Аннемари (1924—2014) — западногерманская горнолыжница.
 Бухнер, Ганс Эрнст Август (1850—1902) — немецкий врач, бактериолог, иммунолог, гигиенист.
 Бухнер, Иоганн Андреас (1783—1852) — немецкий фармацевт и химик.
 Бухнер, Клаус (род. 1941) — немецкий политик.
 Бухнер, Эдуард (1860—1917) — немецкий химик и биохимик.

См. также 
 Бюхнер

Примечания